Iartă-mă se poate referi la:

Iartă-mă (album), un album hip-hop al trupei românești Paraziții
Iartă-mă (cântec de Talisman), un cântec al formației Talisman
Iartă-mă (cântec de Doina și Ion Aldea-Teodorovici), un cântec de Doina și Ion Aldea-Teodorovici
Iartă-mă, un cântec de Vitalie Dani și Olga Ciolacu
Iartă-mă..., o poezie de Grigore Vieru
Iartă-mă (emisiune), o emisiune TV care a fost difuzată pe canalul TVR 1
 Iartă-mă (film din 1952) (Perdonami!)